Adrift est un mot anglais qui veut dire à la dérive.

Adrift peut désigner :
 Adrift, un court-métrage américain réalisé par Lucius Henderson en 1911 ;
 Adrift, un court-métrage américain réalisé par O.A.C. Lund en 1914 ;
 Adrift (Touha zvaná Anada), un film tchèque réalisé par Ján Kadár et Elmar Klos en 1969 ;
 Adrift, un téléfilm canadien réalisé par Christian Duguay en 1993 ;
 Adrift (Open Water 2: Adrift), un film allemand réalisé par Hans Horn en 2006 et sorti en France sous le nom de Dérive mortelle ;
 Adrift, le titre international du film franco-vietnamien Vertiges (Choi voi) réalisé par Bùi Thạc Chuyên, sorti en 2009 ;
 Adrift, un film réalisé par Heitor Dhalia, avec Vincent Cassel ;
 Adrift, le nom initial du jeu vidéo français Remember Me, réalisé par le studio Dontnod Entertainment ;
 Adrift, un jeu vidéo de Three One Zero sorti en 2016.